Les Forces fantômes est le deuxième tome de la série littéraire Susan Hopper du duo d'auteur d'Anne Plichota et Cendrine Wolf publié le  aux éditions XO.

Résumé

Liens externes 
 
 

Roman fantastique français
Roman français paru en 2016
Susan Hopper